Кресна () — община в Болгарии. Входит в состав Благоевградской области. Население составляет 5895 человек (на 15 мая 2008 года).

Административный центр — город Кресна

Площадь территории общины 344 км².

Кмет общины Кресна Валентин Крумов Стоичков. В 5 сёлах общины есть свои кметства, кмет выбирается населением соответствующих населённых пунктов: в селе Сливница — кмет Наско Милев, в селе Горна-Брезница — кмет Красимира Брындева, в селе Долна-Градешница — кмет Вангел Илиев, в селе Оштава — кмет Сашко Стоянов и в селе Стара-Кресна — кмет Павел Паскалев. Сёла Будилци, Влахи, Езерец и Ново-Село, так как их население составляет менее 250 человек, управляются кметским наместником назначаемым по указанию кмета общины.

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 село Будилци
 село Влахи
 село Горна-Брезница
 село Долна-Градешница
 село Езерец
 город Кресна
 село Ново-Село
 село Оштава
 село Сливница
 село Стара-Кресна

Примечания

Ссылки 
  

Общины Благоевградской области